Bin:
 /bin — каталог исполняемых файлов в Unix-подобных системах
 Двоичный файл

См. также 
 Двоичная система счисления
 Бин